Vaadhoo kan syfta på följande platser:

Maldiverna 

 Vaadhoo (Raa atoll), ö, 
 Vaadhoo (Gaafu Dhaalu), ö, 
 Vaadhoo (Kaafu), ö,